Kingston upon Hull, stad in Engeland
 Hull (rivier), rivier in Engeland
 Hul (Slowakije), stad in Slowakije, in het Hongaars met twee letters 'l' gespeld 
 Hull-eiland, eiland in Papoea-Nieuw-Guinea,
 Hull (Quebec), een stadsdeel van Gatineau, Quebec, Canada
 Hull (inslagkrater), inslagkrater op de planeet Venus vernoemd naar de Amerikaanse oorlogscorrespondente Peggy Hull (1889-1967)

plaats in de VS
Hull (Georgia)
Hull (Illinois)
Hull (Iowa)